Scrapbook steht für:

 Scrapbook, ein Fotoalbum, siehe Scrapbooking
 Scrapbook, eine mobile Anwendung zur Notizen- und Informationsverwaltung der Firma Samsung.
 Scrapbook (1999). US-amerikanischer Spielfilm von Kurt Kuenne 
 Scrapbook (2000), US-amerikanischer Videofilm von Eric Stanze